Yichun kan syfta på:

Kina
Yichun, Heilongjiang, en stad på prefekturnivå i Heilongjiang-provinsen;
Yichun, Jiangxi, en stad på prefekturnivå i Jiangxi-provinsen.
Yichun, Yichun –  centrala stadsdistriktet i Yichun i Heilongjiang

WP:Projekt Kina